Jerjomino () ist der Name russischer Orte:

 Jerjomino (Altai), Dorf im Region Altai
 Jerjomino (Kemerowo), Dorf im Oblast Kemerowo
 Jerjomino (Kurgan), Dorf im Oblast Kurgan
 Jerjomino (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Jerjomino (Nowgorod), Dorf im Oblast Nowgorod
 Jerjomino (Nowosibirsk), Dorf im Oblast Nowosibirsk
 Jerjomino (Swerdlowsk), Dorf im Oblast Swerdlowsk
 Jerjomino (Tjumen), Dorf im Oblast Tjumen
 Jerjomino (Transbaikalien), Dorf im Region Transbaikalien
 Jerjomino (Woronesch), Weiler im Oblast Woronesch